Palazzetto dello sport – arena coperta per eventi sportivi, teatrali o musicali
 Palazzetto – frazione di Chiusdino, nella provincia di Siena
 Palazzetto – frazione di San Donà di Piave, nella città metropolitana di Venezia